Mollie King (Londres, 4 de junho de 1987) é uma cantora, instrumentista e modelo britânica, integrante do grupo The Saturdays.

Biografia 

King nasceu em Wandsworth, em Londres. Filha mais nova de Sue e Stephen King. Tem duas irmãs, Laura Ann e Ellen Catherine. Mollie tirou 3 "As" (Psicologia, Economia & Negócios e Esportes) em seu General Certificate of Education (um certificado de qualificação oferecido pelas instituições de ensino da Inglaterra, Irlanda do Norte, Camarões e no País de Gales).

Carreira

Como Cantora 

King é uma das cinco integrantes do grupo inglês The Saturdays. A banda teve seis top 10 hits, quatro top 5 hits e dois em segunda posição e um em primeira, "If This Is Love", "Up", "Issues", "Just Can't Get Enough" for Comic Relief, "Forever is Over", "Ego" e "What About Us". A banda é formada por King, Una Foden, Frankie Sandford, Vanessa White e Rochelle Humes. Junto com as The Saturdays participou de uma tour sold out, e uma mini tour na Ásia. Ela é conhecida por ser a 'elegante' e por tocar violão. The Saturdays acompanhou as Girls Aloud na tunê "Tangled Up Tour". Apareceu no programa inglês The X Factor mas não passou da primeira fase. Participou novamente com a banda "Fallen Angelz", formada em 2005, e apesar de conseguir passar para a segunda fase não foi muito longe na competição. No 8º single da banda The Saturdays, King não compareceu as primeiras apresentações pois foi picada por um mosquito de cavalo no pé.

Modelo 

Depois de ingressar no The Saturdays, King passou a trabalhar como modelo, fazendo campanhas para a Gillette, Abercrombie & Fitch e Clean & Clear.

Aparições na TV 

Apareceu em um episódio da série Hollyoaks Later, junto com sua colega de banda Frankie Sandford. Junto com as The Saturdays apareceu na série da BBC, Myths. Também apareceu em dois episódios do show online da bebo Sam King como ela mesma interpretando uma ex-namorada. Depois do The Saturdays, apareceu em Singing with the Enemy, com sua antiga banda, as Fallen Angelz.

Discografia
The Saturdays

Álbuns de estúdio
 2008: Chasing Lights
 2009: Wordshaker
 2011: On Your Radar
 2013: Living for the Weekend

Naturais de Londres
Cantoras da Inglaterra
Cantores de música pop do Reino Unido
Modelos femininos do Reino Unido
Membros de The Saturdays